Szirmay ist der Familienname folgender Personen:

 András Szirmay (1656–1723), ungarischer Schriftsteller und Senator
 Antal Szirmay (1747–1812), ungarischer Historiker, Oberhausmitglied und Gerichtstafelpräsident
 Márta Szirmay (1939–2015), ungarische Opernsängerin (Mezzosopran/Alt)